Capps ist der Familienname folgender Personen:

 Al Capps (1939–2018), US-amerikanischer Musikproduzent, Arrangeur, Songwriter, Multiinstrumentalist und Sänger
 Bobby Capps, US-amerikanischer Southern-Rock-Sänger und Keyboarder
 Carroll Mather Capps (1913–1971), US-amerikanischer Schriftsteller und Schachspieler, siehe C. C. MacApp
 Edward Capps (1866–1950), US-amerikanischer klassischer Philologe
 Lois Capps (* 1938), US-amerikanische Politikerin
 Walter Capps (1934–1997), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Capps (Alabama)
 Capps (Arkansas)
 Capps (Florida)
 Capps (Missouri)
 Capps City (Arkansas)
 Capps Corner (Texas)
 Capps Switch (Texas)

Siehe auch:
 Capp